30e Legerkorps (Verenigd Koninkrijk) - Britse legereenheid
 30e Legerkorps (Pakistan) - Pakistaanse legereenheid
 30e Legerkorps (Wehrmacht)